Leclerc è un cognome francese.

Persone 
Arthur Leclerc - pilota automobilistico monegasco
Charles Leclerc – pilota automobilistico monegasco
Charles Victoire Emmanuel Leclerc – generale francese
Édouard Leclerc – imprenditore francese
François Leclerc du Tremblay – politico e religioso francese
Fud Leclerc – cantante francese naturalizzato belga
Georges-Louis Leclerc de Buffon – naturalista, matematico e cosmologo francese
Ginette Leclerc – attrice francese
Henri Leclerc – cavaliere francese
Jean Théophile Leclerc – politico e giornalista francese
Katie Leclerc – attrice statunitense
Marcel Leclerc – dirigente sportivo ed editore francese
Philippe Leclerc – regista e animatore francese
Philippe Leclerc de Hauteclocque – generale francese
René LeClerc – ex hockeista su ghiaccio canadese
Sébastien Leclerc – pittore, incisore e ingegnere militare francese
Sébastien Leclerc II – pittore e disegnatore francese, figlio di Sébastien

Altro 
 Leclerc  – carro armato francese, prende il nome dal maresciallo Leclerc
 E.Leclerc  – catena di ipermercati francesi

Pagine correlate 
Leclère
Leclercq